Wimbledon 1888 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 9–16 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej pretendentów wygrali bracia Ernest i William Renshaw, pokonując w finale parę E. Meers/A.G. Ziffo 6:3, 6:2, 6:2. Po roku przerwy spowodowanej kontuzją Williama zwyciężyli także w Challenge Round, pokonując obrońców tytułu Patricka Lyona i Herberta Wilbeforce'a w pięciu setach 2:6, 1:6, 6:3, 6:4, 6:3

Po rocznej przerwie powrócono do wyłonienia zwycięzców na zasadzie lepszy z pięciu setów.

Challenge Round

Turniej pretendentów

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Doubles 

Wimbledon 1888
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn